

Persone
 Percy Williams Bridgman (1882-1961) – fisico statunitense, Premio Nobel per la fisica 1946, e filosofo della scienza 
 Frederick Arthur Bridgman (1847-1928) – pittore statunitense
 Laura Bridgman (1829-1889) – donna sordo-cieca statunitense

Altro
 Bridgman – città della Contea di Berrien, Michigan
 Cratere Bridgman – cratere lunare

Pagine correlate 
 Bridgeman